Theo Bot (politicus), minister namens de KVP
 Theo Bot (ambtenaar), plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding